Le fendant peut désigner :
 le cépage chasselas en Valais ;
 le fendant (vin), un vin blanc valaisan élaboré à partir du raisin de ce cépage ;
 un pantalon en argot.